Gianni Asti (1935-2014), cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Gianni Asti (1947-2018), allenatore di pallacanestro italiano